Талси ():
 Талси — город в Латвии;
 Талси — одно из названий озера Талсу в центре города Талси;
 Талси — бывший аэродром в Латвии;
 Талси — латвийский флорбольный клуб;
 Талси — марсианский кратер.

См. также